Това е най-многобройната серия бързоходни парни локомотиви в историята на БДЖ. С първите три единици от нея, през 1930 г. се поставя началото на новото конструктивно оформление, възприето в БДЖ. Серията е попълвана и завършена до края на 1935 г. от пет различни локомотивни фабрики – три германски, една полска и една швейцарска. Въпреки това отделните доставки нямат съществени различия в устройството, защото са строени по една и съща конструктивна документация.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите серия 01.00 

Важно е да се каже, че много от детайлите на локомотива са унифицирани с някои други серии – 02.00, 10.00, 46.00.

Локомотивите 01.18 – 01.23 са единствените, които са произведени в Швейцария и експлоатирани в България. Те са и най-големите локомотиви, строени във фабриката.

До 1962 г. всички локомотивите са преустроени на смесено мазутно-въглищно горене, а част от тях до 1966 г. и на пълно мазутно горене.

Литература 
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
 Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви